La Paroisse Saint Rémi de l'Ailette est une circonscription ecclésiastique de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin.

Histoire 
En 1999, le diocèse a décidé en synode de modifier les limites des paroisses  et d'en réduire le nombre dans le département. Ainsi, cette année-là, la paroisse est créée en remplacement des 34 anciennes paroisses de la région.

Organisation 
La Paroisse Saint Rémi de l'Ailette est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Laon du diocèse.

Communes de la paroisse 
Le siège de la paroisse est fixé à Bruyères-et-Montbérault. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtres responsables

Diacres permanents

Patrimoine religieux remarquable 
 Ruines de l'Abbaye de Vauclair

Pour approfondir

Articles connexes 
Diocèse de Soissons
Liste des églises de l'Aisne

Liens externes 
 Paroisse Saint Rémi de l'Ailette sur le site du diocèse

Notes et références 

Saint Rémi de l'Ailette

Fondation en 1999